La Colorada kan syfta på följande platser:

Honduras 

 La Colorada, Honduras, Atlántida,

Mexiko 

 La Colorada, Sinaloa, 
 La Colorada, Guanajuato, 
 La Colorada kommun, Sonora, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar